Porfirio, nome di persona

Persone
 Hugo Porfírio, calciatore portoghese, di ruolo centrocampista
 Porfirio, filosofo e teologo neoplatonico
 Porfirio, vescovo di Caserta
Porfirio Diaz – politico, generale e dittatore messicano
 Porfirio di Gaza – vescovo greco antico, venerato come santo dalla Chiesa cattolica e dalle Chiese ortodosse
 Pomponio Porfirione, grammatico latino del II – III secolo d.C., commentatore di Orazio
 Publilio Optaziano Porfirio (latino: Publilius Optatianus Porfyrius) – poeta e senatore romano
 Porfirio di Antiochia, patriarca di Antiochia

Altro
 Albero di Porfirio (o Arbor Porphyriana ), tavola della coordinazione e della subordinazione dei generi e delle specie, creata dal filosofo Porfirio
 Porfirio, film del 2011 diretto da Alejandro Landes
 Porfirio e Pepe – serie televisiva animata dei fratelli Nino e Toni Pagot
 Porfirione, figura mitologica
 Senador José Porfírio – comune del Brasile nello Stato del Pará

Pagine correlate
 San Porfirio